

Lokalizacje

Niemcy 
 Neustädtlein – dzielnica Dinkelsbühl
 Forst Neustädtlein am Forst – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth

Zobacz też 
 Neustädtel